Deux opéras reprennent l’histoire de l’Othello de Shakespeare :
 Otello de Rossini
 Otello de Verdi

Voir aussi